José de Habsburgo y Neoburgo (Joseph von Habsburg) (Viena, 26 de julio de 1678- Viena, 17 de abril de 1711) fue un archiduque de Austria y luego emperador Romano Germánico como José I. También fue rey de Hungría y de Bohemia.

Biografía 

Era hijo del emperador Leopoldo I y de su tercera esposa Leonor del Palatinado (hija de Felipe Guillermo de Neoburgo, elector Palatino). Archiduque de Austria desde su nacimiento, rey de Hungría desde 1687, rey de Romanos desde el 6 de enero de 1690 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1705 hasta su muerte.

El cuidado de los hijos del emperador Leopoldo I recayó en el príncipe Dietrich Otto von Salm.

Matrimonio y descendencia 

En 1699, se casó con Guillermina de Hannover (1673-1742), hija del duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo, con la que tuvo dos hijas y un hijo: 

 María Josefa (1699-1757), archiduquesa de Austria. Casada con el elector Augusto III de Polonia, conocido también como Federico Augusto II de Sajonia. (Abuela materna de Carlos IV de España)
 Leopoldo José (1700), archiduque de Austria.
 María Amelia (1701-1756), archiduquesa de Austria. Casada con el elector Carlos Alberto de Baviera, futuro Carlos VII Alberto.

Al estallar la Guerra de Sucesión española en 1702, realizó su único servicio militar. Ayudó al general imperial, el margrave Luis Guillermo de Baden-Baden en el sitio de Landau in der Pfalz. Se dice que cuando le aconsejaron que no entrara en un lugar de peligro, contestó que los que tuvieran miedo podrían retirarse.

En 1705 sucedió a su padre Leopoldo I como emperador.
 
Mantuvo la política en apoyo de las pretensiones sobre el trono de España de su hermano, el archiduque Carlos. En 1708 pudo sofocar una sublevación en Hungría encabezada por el duque Francisco Rákóczi II.

Sucesión 

Le sucedió su hermano menor, el archiduque Carlos de Habsburgo como Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que dio lugar a la Paz de Utrecht y al fin de la Guerra de Sucesión Española.

Ancestros 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVIII

Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo

Reyes de Hungría del siglo XVIII
Reyes de Hungría del siglo XVII
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro

Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Reyes de Bohemia del siglo XVIII